Montjoie kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Michel-de-Montjoie – en kommun i departementet Manche, regionen Normandie, 
 Montjoie-en-Couserans – en kommun i departementet Ariège, regionen Occitanien, 
 Montjoie-le-Château – en kommun i departementet Doubs, regionen Bourgogne-Franche-Comté
 Montjoie-Saint-Martin – en kommun i departementet Manche, regionen Normandie
 Les Contamines-Montjoie – en kommun i departementet Haute-Savoie, regionen Auvergne-Rhône-Alpes

Tyskland 

 Tidigare namn på Monschau – en stad i Regierungsbezirk Köln, förbundslandet Nordrhein-Westfalen,

Övrigt 
 Montjoie Saint Denis! (eller ofta, på franska, Montjoie ! Saint-Denis !, ibland Montjoye-Saint-Denis) – kungariket Frankrikes motto